Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1978 года — легкоатлетический матч между сборными СССР и США, который состоялся 7-8 июля в Беркли (Калифорния, США) и закончился победой сборной США со счётом 177:190.

Результаты 

Результаты победителей у мужчин

Результаты победителей у женщин

Примечания

Другие статьи 
 Матчи СССР — США по лёгкой атлетике

Июль 1978 года
Спорт в США в 1978 году
1978 год в Калифорнии
Спорт в СССР в 1978 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в США
Международные спортивные соревнования в Калифорнии
Беркли
1978 год в лёгкой атлетике